Battle City — компьютерная игра для игровых приставок Famicom и Game Boy. В России и странах СНГ выпускалась на пиратских картриджах как в оригинальном виде, так и в модификации Tank 1990, и известна под неофициальным названием «Та́нчики». Её предшественником была аркадная игра Tank Battalion, выпущенная фирмой Namco в 1980 году.

Полигон действий виден сверху. Игрок должен, управляя своим танком, уничтожить все вражеские танки на уровне, которые постепенно появляются вверху игрового поля. Враги пытаются уничтожить штаб игрока (внизу игрового поля в виде орла) и его танк. На каждом уровне нужно уничтожить двадцать единиц бронетехники противника разных видов. Если противник (или игрок) сможет разрушить штаб или лишит игрока всех жизней — игра окончена.

Создатели 
Судя по содержимому самого ПЗУ игры, программировали её три человека: Дзюнко Одзава, Рёити Окубо и Такэфуми Хёдо (их имена встречаются в самом начале PRG-ROM’а игры и в конце в виде ASCII-графики иероглифов ['RYOUITI OOKUBO TAKEFUMI HYOUDOU JUNKO OZAWA']).

Исходный код 
Известен только один восстановленный из двоичного образа исходный код Battle City версии для NES.

Пасхальные яйца 
Если:
 в меню выбрать «Construction», войти и выйти (нажимая «Start», «Start») в этот режим и обратно 7 раз,
 зажать на первом джойстике «Down» и нажать на втором джойстике кнопку «A» 8 раз,
 зажать на первом джойстике «Right» и нажать на втором джойстике кнопку «B» 12 раз,
 снова нажать «Start»,
то появится сообщение о том, что «Эту программу написал open-reach, который любит noriko».

Игровой процесс 
В игре ровно 70 уровней. (Уровень — квадратное поле из 169 секторов 13×13.) При прохождении 35 уровней они начинаются заново, но пройти их сложнее из-за того, что изменяется набор вражеских танков (набор 30-го уровня), а также из-за более быстрого респауна врагов. После 70 уровня игра считается пройденной, но какой либо концовки нет. Игра опять начинает отcчёт уровней с первого.

Препятствия 
На поле находятся различные типы преград и ландшафта:

Улучшение танка игрока 
 без звезд — малый танк с минимальной скоростью полета снаряда.
 1 звезда — лёгкий танк с высокой скоростью полета снаряда.
 2 звезды — средний танк с возможностью стрелять очередями.
 3 звезды — тяжёлый танк, способный пробивать бетон.

Несмотря на улучшения, танк игрока после уничтожения перерождается около базы в виде малого танка.

Вражеские танки 
В игре имеется четыре типа вражеских танков, которые различаются скоростью и прочностью:
 обычный танк (100 очков);
 бронетранспортёр, который отличается повышенной скоростью хода (200 очков);
 скорострельный танк (300 очков);
 тяжёлый танк (броневик), уничтожить который можно четырьмя попаданиями (танк меняет цвет в зависимости от оставшейся прочности) (400 очков).

Четвёртый, одиннадцатый и восемнадцатый танки, независимо от типа, появляются переливающиеся цветами. Если игрок попадает в такой танк, то на карте появляется бонус. В случае если «бонусным» танком является тяжёлый танк, достаточно одного попадания в него для появления бонуса. Если не взять бонус до появления нового переливающегося танка, то бонус исчезает. В некоторых версиях Tank 1990 бонус может при подобных обстоятельствах оставаться на карте, а вражеские танки также могут подбирать бонусы. Например, если кто-то из них возьмёт «лопату» (при взятии игроком — возводит вокруг базы бетонную стену на какое-то время), кирпичная кладка, защищающая базу, исчезает.

При игре в одиночку на карте находится не более четырёх танков противника одновременно; при игре вдвоём их не более шести. Всего же танков противника двадцать на уровне.

Бонусы 
Всего за один уровень возможно получить три бонуса. Взятие бонуса приносит 500 очков. Бонус появляется после попадания по мигающему танку.

Изначально разработчиками была заложена возможность ещё двух бонусов (место в CHR ROM это позволяло). По крайней мере, графика одного бонуса (в виде пистолета) присутствовала в оригинальной игре всегда, а графикой второго бонуса стала капля, которая могла появиться только при показе секретного сообщения от разработчика. Более того, алгоритм появления бонуса таков, что изначально позволял получать индекс бонуса из генератора псевдослучайных чисел, а затем выбирать из массива непосредственно в ПЗУ: .BYTE 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3. Два последних бонуса были заменены на, соответственно, ручную гранату и часы. Поэтому они статистически встречаются чаще.

Battle City была одной из первых игр, где могли играть одновременно двое. Оба танка появлялись у штаба. Если в танк одного игрока попадет другой, то он на некоторое время останавливается на месте.

Версия Battle City для Game Boy — более сложная, так как карта полностью не умещается на дисплее. Поэтому пока игрок находится в каком-то углу карты, возможно, что один из танков противника подберётся к штабу и уничтожит его. Это компенсируется радаром, которого в версии NES нет, а также возможностью остановить игру и рассмотреть игровое поле, «оторвав» камеру от танка игрока. Однако в сборнике Namco Gallery Vol.1 присутствует режим Fix Mode где игра размещена на весь дисплей.

Версия Battle City для Аркадного автомата не имела звука, а также имела дёрганную анимацию.

Особенности игры 
Как и во многих ранних играх NES, в Battle City нет никакого сюжета и логической концовки. После 35-го уровня (в версии для Game Boy — после 100-го) игра продолжается снова с первого уровня, однако изменяется набор врагов для каждого уровня (набор последнего уровня) и время между генерацией врагов уменьшается до минимального. Если уровни проходить по третьему кругу, то вышеперечисленные изменения исчезают.

Battle City — одна из первых игр со встроенным редактором уровней.

Ремейки и сиквелы игры 
В 1989-91 гг. китайская пиратская компания Yan Shan из Фучжоу выпустила несколько нелицензионных модификаций игры, в которых появилось несколько дополнений, включая новые уровни и бонусы. Самой популярной из них стала Tank 1990, широко растиражированная на пиратских картриджах. 

В 1991 году Namco выпустила Tank Force — сиквел игры Tank Battalion (1980 год) — по существу, упрощенной версии Battle City. В 2017 году игра Tank Force вышла на Nintendo Switch в составе сборника Namco Museum.

Примечания 

Аркады
Игры для NES
Компьютерные игры 1985 года
Игры для Game Boy
Игры для FM-7
Игры для Sharp MZ
Игры для Sharp X1
Компьютерные игры, разработанные Namco
Компьютерные игры, изданные Namco
Танковые симуляторы